Show Me the Way () — макси-сингл лихтенштейнской готик-метал-группы Elis. Сингл вышел на австрийском лейбле Napalm Records 2 ноября 2007 года в Европе и 7 ноября в США. Сингл является продолжением концептуального альбома Griefshire и содержит три песни записанные ещё в 2006 году для альбома, когда вокалисткой группы была Сабина Дюнзер. Также макси-сингл включает две версии песни «Show Me the Way», записанные с Сандрой Шлерет.

Список композиций

Участники записи 
 Sandra Schleret — вокал (треки 1 и 5)
 Sabine Dünser — вокал (треки 2, 3 и 4)
 Christian «Chris» Gruber — гитара
 Pete Streit — гитара
 Tom Saxer — бас-гитара, гроулинг
 Maximilian «Max» Naescher — ударные, перкуссия
 Esther Marty — арфа в «In Einem Verlassenen Zimmer»

Ссылки 
 Тексты песен

Альбомы Elis